Le District administratif nord (en , ) est l'un des 12 districts de Moscou.

Il compte en 2010 une population de  habitants.

C'est dans ce district administratif que l'on retrouve : l'Aéroport international Cheremetievo, le Triumph-Palace, le , le , etc.

Divisions administratives 
Il est composé des seize districts municipaux suivants :
 Aeroport (Муниципальный округ Аэропорт)
 Begovoï (Муниципальный округ Беговой)
 Beskoudnikovski (Муниципальный округ Бескудниковский)
 Voïkovski (Муниципальный округ Войковский)
 Vostochnoïe Degounino (Муниципальный округ Восточное Дегунино)
 Golovinski (Муниципальный округ Головинский)
 Dmitrovski (Муниципальный округ Дмитровский)
 Zapadnoïe Degounino (Муниципальный округ Западное Дегунино)
 Koptevo (Муниципальный округ Коптево)
 Levoberejny (Муниципальный округ Левобережный)
 Moljaninovski (Муниципальный округ Молжаниновский)
 Saviolovski (Муниципальный округ Савёловский)
 Sokol (Муниципальный округ Сокол)
 Timiriazevski (Муниципальный округ Тимирязевский)
 Khovrino (Муниципальный округ Ховрино)
 Khorochiovski (Муниципальный округ Хорошёвский)

Voir aussi

Articles connexes 
 Oblast de Moscou
 Divisions administratives de Moscou

Liens externes 

District administratif nord